Preble Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Preble Township (Indiana)
 Preble Township (Minnesota)